Domenico Curtoni – architetto italiano
Elena Curtoni – sciatrice alpina italiana, sorella di Irene
Irene Curtoni – sciatrice alpina italiana
Vittorio Curtoni – scrittore e traduttore italiano